Підмихайлівська сільська рада — Івано-Франківська область, Калуський район
 Підмихайлівська сільська рада — Івано-Франківська область, Рогатинський район